Santa Inês é um bairro de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. Oficialmente, o bairro pertence ao bairro Jorge Teixeira, como reconhecido pela prefeitura da cidade. Localiza-se na Zona Leste.
Bairro tem suas ruas denominadas por letras de A a Z, mas recentemente algumas ruas mudaram seus nomes.

História 
Surgiu de uma invasão de terras em 1995. Ainda hoje pertence ao bairro Jorge Teixeira.

População 
 Dados do Bairro
 População: 2.640 moradores

Transportes 
Santa Inês é servido pela empresa de ônibus Global Green, com a linha 064 e com a linha 89.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus
Jorge Teixeira (Manaus)